Glowka ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Glowka (1934–2020), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Paul Glowka (1910–1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Główka